Джереми Джордаан (; род. 6 января 1991 года, Блумфонтейн) — южноафриканский регбист, игрок второй линии клуба «Стрела».

Биография 
Воспитанник клубов провинции Фри-Стейт «Грифонс» и «Читас». Выступал за несколько команд в Кубке Карри. В январе 2019 года подписал одномесячный просмотровый контракт с российской командой «Енисей-СТМ». После просмотра подписал постоянный контракт. Свою первую игру за новый клуб провел в турнире Континентального щита против «Тимишоары». В чемпионате страны 2019 года дебютировал в матче против «Славы» и сразу вышел в стартовом составе. В матче против «Локомотива» получил приз за лучший захват.

Примечания 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Грифонс»
Игроки РК «Пумас»
Игроки РК «Фри Стейт Читаз»
Игроки РК «Саут-Уэстерн Дистриктс Иглз»
Игроки РК «Грикуас»
Игроки РК «Енисей-СТМ»
Игроки РК «Ажен»
Игроки РК «Ван»
Игроки РК «Стрела»